Плохотнюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плохотнюк, Борис Владимирович (1949—2012) — депутат Государственной думы четвертого созыва (2004—2007) от Оренбургской области, фракция партии «Единая Россия».
 Плохотнюк, Евгений Филиппович (род. 1953) — заведующий кафедрой Прикладной Информатики Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо.